Shensiplusia nigribursa är en fjärilsart som beskrevs av Chou och Lu 1974. Shensiplusia nigribursa ingår i släktet Shensiplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigribursa